Agoncillo hace referencia a:

 Agoncillo, municipio de La Rioja, España.
 Agoncillo, municipio de la provincia de Batangas, Filipinas.